

Toponymie

Bahamas 
 Spanish Wells, petite île située dans le nord de l'île d'Eleuthera.

États-Unis 
 Wells, une localité du Maine ;
 Wells, une localité du Minnesota ;
 Wells, une ville située dans le comté d'Elko au Nevada ;
 Wells, une localité dans l’État de New York ;
 Wells, une census-designated place située dans l’État de New York ;
 Wells, une petite ville du comté de Cherokee, au Texas ;
 Wells, une localité du Vermont ;
 Indian Wells, une ville située en Californie, où se déroule le Masters d'Indian Wells ;
 .

Royaume-Uni 
 Wells, une ville du Somerset ;
 Wells, la circonscription électorale britannique liée à cette ville ;
 Royal Tunbridge Wells, ville de l'ouest du Kent, près de la frontière avec le Sussex de l'Est ;
 Wells-next-the-Sea, une ville du Norfolk.

Patronymie 

 Agnes E. Wells (1876-1959), éducatrice et militante américaine ;
 Allan Wells (1952 -), athlète écossais, champion olympique ;
 Audrey Wells (1960-2018), scénariste, réalisatrice, productrice et actrice américaine ;
 Beau-James Wells (1995-), skieur acrobatique néo-zélandais ;
 Benedict Wells (1984-), romancier germano-suisse ;
 Bonzi Wells (1976-), joueur de basket-ball américain ;
 Carolyn Wells (1869-1942), auteur américain de roman policier et de littérature d'enfance et de jeunesse ;
  ;
 Claudia Wells (1966-), actrice américaine ;
 Clyde Wells (1937-), juge, homme politique et premier ministre de Terre-Neuve, Canada ;
  (1941-2015), chanteur américain (Three Dog Night) ;
 Dan Wells (1977-), écrivain américain de science-fiction ;
 David Wells (1963 -), joueur de baseball américain ;
 Dawn Wells (1938 - 2020), actrice et productrice américaine ;
 Deborah Wells (1968-), actrice de films pornographiques hongroise ;
 Dicky Wells (1907-1985), tromboniste américain ;
 Earle Wells (1933-2021), skipper néo-zélandais ;
 Frank Wells (1932-1994), directeur général (COO en anglais) de la Walt Disney Company de 1984 à 1994 ;
  ;
 Henry Wells (1805-1878), cofondateur avec William Fargo de la société Wells Fargo ;
 Henry Wells (1898-1973), officier supérieur de l'armée australienne ;
 Herbert George Wells (1866-1946), journaliste et romancier britannique (science fiction) ;
 H. G. Wells (1866-1946),  écrivain britannique de science-fiction ;
 H.G. Wells (1871-1941), joueur de rugby à XV irlandais ;
 Heber Manning Wells (1859-1938), gouverneur de l'Utah ;
 Horace Wells (1815-1848), dentiste américain ;
 Ida B. Wells (1862-1931), journaliste afro-américaine ;
  ;
  ;
 Josiah Wells (1990-), skieur acrobatique néo-zélandais ;
 Junior Wells (1934-1998), chanteur et harmoniciste de blues américain ;
 Kelly Wells (1984-), actrice de films pornographiques américaine ;
 L. M. Wells (1862-1923), acteur américain ;
 Martha Wells (1964-), écrivaine américaine de science-fiction et de fantasy ;
 Mary Wells (1943-1992), chanteuse de soul américaine ;
 Mary Jane Wells (19??-), actrice britannique ;
 Michael Wells (19?-), membre du groupe de techno hardcore britannique Greater Than One ;
  ;
 Paul Wells (1946-), théologien anglais ;
 Paul Wells (1966-), journaliste canadien ;
 Peter Wells (1946-2006), fondateur et guitariste du groupe de hard rock Australien Rose Tattoo ;
 Raymond Wells (1880-1941), acteur et réalisateur américain ;
  (1940-), mathématicien américain ;
 Robb Wells (1971-), acteur et scénariste canadien ;
 Rosemary Wells (1943-), auteure, écrivaine et illustratrice américaine ;
 Sarah Wells (1989-), athlète canadienne ;
 Vernon Wells (1945-), acteur australien ;
 Vernon Wells (1978-), joueur de baseball américain ;
  ;
 William Charles Wells (1757-1817), médecin et physicien américain ;
 William Frederick Wells (1762-1836), peintre et graveur britannique ;

personnage de fiction
 Edmond Wells, personnage de fiction apparaissant régulièrement dans les romans de Bernard Werber.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais